Конопляная улица (Улица Конопляная)

 Конопляная улица (Ужгород)
 Конопляная улица (Уфа)
 Конопляная улица (Харьков)